jmi – codice ISO 639-3 della lingua jimi (igeria)